Аргунов — Украинская фамилия (от «аргун»); имеет женскую форму Аргунова.

Аргунов 
 Аргунов, Абубекир Дадимович (1916—1999) — председатель колхоза «Путь Ильича» Хабезского района Карачаево-Черкесской автономной области, Герой Социалистического Труда.
 
 Аргунов, Афиноген Гавриилович (1886—1932) — русский военачальник, полковник.
 Аргунов, Борис Иванович (1907—1985) — математик-геометр, профессор Смоленского педагогического института, автор ряда учебников и учебных пособий.
 Аргунов, Борис Владимирович (1893—1960) — шахматист.
 Аргунов, Валерий Архипович (1957—2011) — российский врач, отличник здравоохранения РФ.
 Аргунов, Василий Корнилович (1920—2003) — советский партийный деятель.
 Аргунов, Иван Александрович (1922—1988) — советский якутский учёный.
 Аргунов, Иван Петрович (1729—1802) — русский художник.
 
 
 Аргунов, Фёдор Семёнович (1733 — ок. 1768) — русский архитектор.
 Аргунов, Федот Семенович (1928) — якутский музыковед, композитор, педагог, заслуженный работник культуры РСФСР.
 Аргунов, Яков Иванович (1784 — после 1830) — русский художник.

Аргунова 
 Аргунова, Нина Анатольевна (более известна под фамилией Морозова; род. 1989) — российская легкоатлетка, специализирующаяся в барьерном беге, мастер спорта России международного класса.

См. также 
 Аргуновы
 Аргун
 Аргунь